Bakluixi (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Bakluixi (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Bakluixi (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia